European Masters 2018 – piąty rankingowy turniej snookerowy sezonu 2018/2019 rozegrany został w dniach 1-7 października 2018 roku w Lommel (Belgia).

Nagrody 
 Zwycięzca: £ 75 000
 II miejsce: £ 35 000
 Półfinalista: £ 17 500
 Ćwierćfinalista: £ 11 000
 Runda 3: £ 6 000
 Runda 2: £ 4 000
 Runda 1: £ 3 000

 Najwyższy break w fazie głównej turnieju: £ 1 500

 Pula nagród: £ 398 500

Drabinka turniejowa

Fazy wstępne

Fazy finałowe

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 

 135, 132, 108  Jimmy Robertson
 135, 104  Jack Lisowski
 130, 110, 106, 103  Joe Perry
 130  Zhao Xintong
 129  Anthony Hamilton
 124  Mark King
 117  Eden Szaraw
 114  Judd Trump

 112, 112  Tian Pengfei
 110  Elliot Slessor
 109  Luca Brecel
 108  Zhang Anda
 107  Allan Taylor
 105  Allister Carter
 104  Anthony McGill
 100  David Gilbert

Kwalifikacje 

Mecze zostały rozegrane w dniach 17-18 sierpnia w Guild Hall, Preston. Wszystkie mecze były rozgrywane do 4 wygranych frame’ów (pary nr. 1, 21 oraz 64 rozegrają swoje mecze w czasie fazy telewizyjnej). Wyłoniły one 64 zawodników, którzy zostali rozstawieni do turnieju zasadniczego.

Breaki stupunktowe kwalifikacji 

 142  Matthew Selt
 140, 100  Sam Craigie
 138  Elliot Slessor
 132, 123  Zhou Yuelong
 122  Adam Duffy
 121  Thepchaiya Un-Nooh
 119  Jack Lisowski

 118, 102  Mark Selby
 116  Ashley Carty
 106  Craig Steadman
 104  Peter Ebdon
 102  Anthony Hamilton
 102  Kishan Hirani
 100  Ryan Day

Linki zewnętrzne 
 European Masters 2018 w serwisie snookerworld.pl

Przypisy

Bibliografia 
 worldsnooker.com

European Masters
2018 w Belgii
2018 w sporcie
Sport w Belgii